Keck kan som auktorsförkortning betyda:

 David Daniels Keck
 Karl Keck

Robotskapade auktorsförkortningar